José Iranilson Ferreira ou simplesmente Iranilson (Santa Cruz, 15 de agosto de 1950) é um compositor, cantor e radialista brasileiro, cujo estilo incorpora a música romântica, com mais de 50 composições gravadas por diversos artistas.

Naturais de Santa Cruz (Rio Grande do Norte)
Compositores do Rio Grande do Norte
Cantores do Rio Grande do Norte
Radialistas do Rio Grande do Norte
Músicos de música popular brasileira